Сен-Бріє́ (, , ) — місто та муніципалітет у Франції, в регіоні Бретань, адміністративний центр департаменту Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на захід від Парижа, 95 км на північний захід від Ренна.

Географія

Клімат

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 21772 оподатковані домогосподарства, в яких проживали 42311,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Персоналії 
 Патрік Девар (1947—1982) — французький актор, співак і композитор.

Галерея зображень

Посилання

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Кот-д'Армор
Кот-д'Армор
Сен-Бріє